Номинация «Лучшее рок-видео» на церемонии MTV Video Music Awards впервые вручалась в 1989 году, но в 1989 номинация называлась Best Heavy Metal Video. С 1990 по 1995 года награда называлась Best Metal / Hard Rock Video, а в 1996 году награда была вновь переименована в Best Hard Rock Video. Наконец, в 1997 году премия приобрела своё нынешнее, более общее название «Лучшее рок-видео». Группа Aerosmith является обладателем наибольшего количества побед и номинаций в этой категории, они были номинированы 8 раз, в 4-х из которых победили. Linkin Park занимает второе место по количеству побед, их у группы 3. Metallica является вторыми по количеству номинаций, их у группы было 6 за период с 1989 по 2003 года, а 2 раза они смогли победить в этой номинации.

Примечания 

MTV Video Music Awards
Награды, появившиеся в 1989 году
Премии в области музыкальных видеоклипов
Премии в области рок-музыки